Elina Svitolina era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non partecipare al torneo.

In finale Leylah Annie Fernandez ha sconfitto Viktorija Golubic con il punteggio di 6-1, 6-4.

Teste di serie 

  Sloane Stephens (primo turno) 
  Nadia Podoroska (primo turno) 
  Zheng Saisai (quarti di finale)
  Marie Bouzková (ritirata)
  Heather Watson (primo turno)

  Anna Blinkova (primo turno)
  Sara Sorribes Tormo (semifinale) 
  Ann Li (semifinale) 
  Nao Hibino (primo turno)

Wildcard 

  Caroline Dolehide (primo turno)
  Coco Vandeweghe (primo turno)

  Renata Zarazúa (primo turno)

Qualificate 

  Kaja Juvan (secondo turno)
  Viktorija Golubic (finale)
  Lesja Curenko (primo turno)

  María Camila Osorio Serrano (primo turno) 
  Anna Kalinskaja (quarti di finale) 
  Mayar Sherif (primo turno)

Lucky loser 

  Kristína Kučová (secondo turno)
  Harriet Dart (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Monterrey Open 2021